Jan van Gemert (kunstenaar), een Gemertse kunstenaar
 Jan van Gemert (schout), een Deurnese schout